Джон Со́рсби Гло́вер-младший (; род. 7 августа 1944) — американский актёр. Лауреат премии «Тони» и пятикратный номинант на премию «Эмми».

Ранние годы 
Гловер родился в Кингстоне, штат Нью-Йорк, и вырос в Солсбери, штат Мэриленд, в семье Кейд Маллинз и Джона Сорсби Гловера.

Карьера 
На счету Джона Гловера свыше ста двадцати фильмов и телесериалов, и во многих из них он исполнял роль злодея: подобно роли вымогателя в «Подцеплен по-крупному», безумного учёного в «Бэтмен и Робин», безумного телевизионщика в «Гремлины 2: Новенькая партия», убийцы в «Маскарад».

Личная жизнь 
Гловер — гей. В 2016 году он сочетался браком со скульптором Адамом Куртцманом, его партнёром с 1993 года.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Персоналии:Солсбери (Мэриленд)
Киноактёры США
Выпускники Таусонского университета
Лауреаты премии «Овация» (США)